Эльяше́вич — еврейская патронимическая фамилия. Известные носители:

 Эльяшевич, Дмитрий Аркадьевич (род. 1964) — российский библиограф, книговед и историк, доктор исторических наук, профессор.
 Эльяшевич, Елена Георгиевна (род. 1937) — белорусский учёный-фармацевт, профессор.